Elsa Brünner (1877–post 1907) – attrice tedesca
 Richard Brünner (1899 – ...) – schermidore austriaco
 Horst Brünner (1929-2008) – politico e militare tedesco
 Christian Brünner (1942) – politico austriaco
 Gisela Brünner (1951) – linguista tedesca

Pagine correlate 
 Bruner
 Brunner